Das Adjektiv gallikanisch, abgeleitet von lat. Gallia – gallicanus, kann sich beziehen auf
 die Gallikanische Liturgie, eine vorkarolingische Ritenfamilie innerhalb der Lateinischen Kirche
 den Gallikanismus, die französische Form des Episkopalismus.